El nombre Stefan puede corresponderse con cualquiera de los siguientes:

Nombres de pila
 Esteban, nombre de pila de varón, equivalente a Stefan.

Títulos
 Stefan, título adoptado por varios reyes de Serbia.

Personas
 Stefan Edberg, extenista sueco;
 Stefan Effenberg, futbolista alemán;
 Stefan George, poeta y traductor alemán;
 Stefan Kramer, imitador y comediante chileno;
 Stefan Šćepović, futbolista serbio.
 Stefán Karl Stefánsson, actor cómico islandés.
 Stefan Żeromski, novelista y dramaturgo polaco.
 Stefan Zweig, escritor austríaco.